Константи́н Валенти́нович Тублин (р. , Ленинград, СССР) — российский издатель, предприниматель и литератор. Соучредитель премии «Национальный бестселлер». Сын Валентина Тублина.

Биография 
В 1981 году окончил отделение экономической кибернетики Ленинградского финансово-экономического института имени Н. А. Вознесенского, затем аспирантуру в том же институте.

В 1981—1982 годах работал в ГипроНИИПолиграфе, в 1982—1986 годах — на домостроительном комбинате № 4, затем в ленинградском корпункте «Литературной газеты».

В 1987 году создал и возглавил кооператив «Лимбус», преобразованный в 1991 году в издательство «Лимбус Пресс». С 1995 года — генеральный директор и председатель совета директоров ООО «Лимбус Пресс». В 2006 году отошёл от издательской деятельности, передав руководство издательством мачехе, Ольге Константиновне Тублиной (Холшевниковой).

Член Союза писателей Санкт-Петербурга, публиковался в том числе под псевдонимом М. Зинин. Автор книг:
 Тублин Константин. Выход: Роман // Нева. — 1986. — № 1.
 Тублин Константин. По Кубе с Константином Тублиным: Авторский путеводитель. — СПб.: Лимбус Пресс, Издательство К. Тублина.

В 1995 году баллотировался в Государственную Думу Российской Федерации по списку блока «Вперёд, Россия!»; проиграл.

Примечания

Литература 
 Книжный браток // Ленинградская правда. — 2001. — 23 ноября.
 Чупринин С. И. Тублин Константин Валентинович // Чупринин С. И. Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. Т. 2: М-Я. — М.: Вагриус, 2003. — С. 522.
 Огрызко Вячеслав. Тублин Константин Валентинович // Огрызко Вячеслав. Изборник: Материалы к словарю русских писателей конца XX — начала XXI века. — М.: Литературная Россия, 2003. — С. 248.
 Огрызко Вячеслав. Тублин Константин Валентинович // Огрызко Вячеслав. Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон. — М.: Литературная Россия, 2004. — С. 483.

Интервью с Тублиным 
 Беловецкий Дмитрий. Приговор для всех // Огонёк. — № 25. — 1998. — 22 июня.
 Тарасова Ирина. «Счастливые книжек не пишут» // Взгляд.ру. — 2010. — 9 июня.
 Хохряков Вадим. Константин Тублин: «Литература — деньги — литература» // Частный Корреспондент. — 2010. — 12 июня.

Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Журналисты СССР
Журналисты «Литературной газеты»
Издатели России
Предприниматели России
Писатели России по алфавиту
Писатели Санкт-Петербурга
Менеджеры России
Менеджеры Санкт-Петербурга